Шнегг — фамилия. Известные носители:

 Шнегг, Гастон (1866—1953) — французский скульптор и художник.
 Шнегг, Давид (род.1998) — австрийский футболист.
 Шнегг, Люсьен (1864—1909) — французский скульптор.